PBZ Zagreb Indoors 2011 – tenisowy turniej rangi ATP z cyklu PBZ Zagreb Indoors rozgrywany w dniach 31 stycznia–6 lutego 2011 roku w Zagrzebiu na kortach twardych w hali o puli nagród 398 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011